Kundt ist:

Familienname folgender Personen:

 August Kundt (1839–1894), deutscher Physiker
 Ernst Kundt (1897–1947) sudetendeutscher nationalsozialistischer Politiker
 Ernst Kundt (Diplomat) (1883–1974), deutscher Diplomat, Leiter der „Kundt-Kommission“ 
 Friedrich Kundt (1862–1932), deutscher Generalleutnant
 Hans Kundt (1869–1939), preußischer Generalmajor, bolivianischer Kriegsminister
 Jasper Kundt (1872–1940), deutscher Generalmajor
 Wolfgang Kundt (* 1931), Astrophysiker
 Marie Kundt (1870–1932), von 1913 bis 1932 Direktorin der Photographischen Lehranstalt des Lette-Vereins

Außerdem:
 Kundt (Mondkrater), benannt nach August 
 Oppel-Kundt-Täuschung

Siehe auch:
 Kund
 Kunt
 Kunth